Арья Фэй (, ) — американская порноактриса и эротическая фотомодель, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 25 июня 1995 года в Дейтоне, Огайо. Карьеру в индустрии для взрослых начала в 18 лет в качестве эротической фотомодели. В 2016 году, в возрасте 20 лет, дебютировала в качестве порноактрисы.

Снималась для таких студий, как Tushy, Vixen, Mofos, Twistys, Girlfriends Films, Jules Jordan Video, New Sensations, Blacked, Evil Angel, Juicy Entertainment, Brazzers, Filly Films, Lethal Hardcore и Burning Angel.

В 2018 году была номинирована на AVN Awards и XBIZ Award как лучшая старлетка. Выиграла AVN Awards в том же году в номинации «лучшая сцена секса в виртуальной реальности» за Zombie Slayers.

На декабрь 2021 года снялась более чем в 160 фильмах.

У Арьи есть пирсинг в правой ноздре, а также несколько татуировок: на груди, указательном пальце левой руки, верхней части спины и плечах, обоих предплечьях. «Твиттер» девушки читают более 97 тыс. человек, а Instagram насчитывает более 160 тыс. подписчиков. Кроме фильмов, актриса любит танцевать, вращать огненные пои, путешествовать, музыкальные фестивали и музыку.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Anal Obsessed,
 Bangin' Assholes 2,
 Club Deviant,
 Fauxcest,
 Gothic Anal Whores,
 I Screw Girls,
 Kiss 7,
 Lesbian Jailbirds,
 Mick's Anal Teens 5,
 Straight Up Anal 3,
 Tiny Spinners.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США